Томас Енквист је бранио титулу, али је у првом колу предао меч Рајнеру Шитлеру.

Микаел Тилстрем је победио у финалу Алекса Радулескуа са 6:4, 4:6, 7:5.

Носиоци

Жреб

Финалa

Горња половина

Доња половина

Спољашње везе 
 Главни жреб - Ченај 1997.

Отворено првенство Ченаја у тенису 1997.
Отворено првенство Ченаја у тенису — појединачно